W Czechach
 Ledce – wieś i gmina w powiecie Brno
 Ledce – wieś i gmina w powiecie Hradec Králové, w kraju hradeckim
 Ledce – wieś i gmina w powiecie Kladno
 Ledce (powiat Mladá Boleslav) – wieś i gmina w powiecie Mladá Boleslav